Dlhá (« longue ») peut désigner plusieurs villages de Slovaquie :
 Dlhá, dans le district de Trnava, dans la région de Trnava ;
 Dlhá nad Kysucou, dans le district de Čadca, dans la région de Žilina ;
 Dlhá nad Oravou, dans le district de Dolný Kubín, dans la région de Žilina ;
 Dlhá nad Váhom, dans le district de Šaľa, dans la région de Nitra.